Дороти Энн Уиллис Ричардс (; 1 сентября 1933, Техас — 13 сентября 2006, Остин, Техас) — американский политик, 45-й губернатор Техаса.

Биография

Ранние годы 
Энн Ричардс родилась в округе Мак-Леннан, штат Техас. Она была единственным ребёнком в семье Дэвида Сесила Уиллиса и Милдред Ионы Уоррен. Она выросла в Уэйко, где окончила среднюю школу в 1950 году, а затем получила степень бакалавра в Бейлорском университете.

Политическая карьера 

В 1990 году губернатор Билл Клементс решил оставить свой пост, и Ричардс заняла его место. В должности губернатора Ричардс провела реформу тюремной системы Техаса, а также наложила вето на закон о полуавтоматическом оружии. Во время её губернаторства, чтобы пополнить бюджет штата, была учреждена лотерея Техаса. Ричардс купила первый билет 29 мая 1992 года в Oak Hill, Остин.

На выборах 1994 года Ричардс потерпела поражение от республиканца Джорджа Буша. С 2001 года она работала старшим советником компании Public Strategies, Inc. С 1995 по 2001 год Ричардс работала старшим советником в компании Verner, Liipfert, Bernhard, McPherson and Hand.

Ричардс умерла 13 сентября 2006 года от рака пищевода и была похоронена на кладбище штата Техас в Остине.

Личная жизнь 
В 1953 году Ричардс вышла замуж за Дэвида Ричардса. В 1984 году они развелись. У пары родились две дочери,  и Эллен, и сын Дэниэл. Когда Энн Ричардс умерла, у неё было четверо детей и восемь внуков.

Примечания

Библиография 
 Ann Richards, Richard U. Levine, M.D., I’m Not Slowing Down; Winning My Battle With Osteroporsis, publisher: Plume, July 27, 2004, Paperback, 208 pages, ISBN 0-452-28412-0.
 Ann Richards, Richard U. Levine, M.D., I’m Not Slowing Down; Winning My Battle With Osteroporsis, publisher: E.P. Dutton, August 7, 2003, Hardcover, 256 pages, ISBN 0-525-94691-8.
 Ann Richards, Peter Knobler, Straight from the Heart: My Life in Politics and Other Places, publisher: Simon & Schuster, New York, 1989, Hardcover, 256 pages, illustrated with 14 black & white photographs, ISBN 0-671-68073-0.

Ссылки 

 Ann Richards
 
 Ann Richards' 1988 Democratic Convention Keynote Address
 1995 Commencement speech, Mount Holyoke College
 2002-2003 Fiscal Size-up by the Texas Legislative Budget Board
 Biography of Ann Richards from Northeastern University
 
 Remembering Ann Richards by Molly Ivins
 Texas State Cemetery listing

Губернаторы Техаса
Члены Демократической партии США
Женщины-политики США
Похороненные на кладбище штата Техас
Выпускники Бэйлорского университета
Почётные доктора Колледжа Смит